Carli ist im Rätoromanischen ein Vorname.
Bekannte Namensträger:
 Carli Decurtins (ca. 1650–1712), schweizerischer Benediktiner und Schriftsteller
 Carli Fry (1897–1956), schweizerischer Schriftsteller
 Carli Tomaschett (* 1958), schweizerischer Romanist

Carli ist der Familienname folgender Personen:

 Adelir Antônio de Carli (1966–2008), brasilianischer katholischer Priester
 Arnaldo Carli (1901–1972), italienischer Radrennfahrer und Olympiasieger
 Carl Dominic von Carli (etwa 1760–1823), deutscher Bankier in Augsburg
 Carlos Carli († 2015), uruguayisch-spanischer Jazzschlagzeuger
 Davide Carli (* 1983), italienischer Volleyballtrainer
 Enzo Carli (1910–1999), italienischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Gabriela Lehmann-Carli (* 1961), deutsche Slawistin
 Gabriella Carli (* 1953), italienische Dirigentin
 Guido Carli (1914–1993), italienischer Ökonom und Politiker
 Laura Carli (1906–2005), italienische Schauspielerin
 Luigi Maria Carli (1914–1986), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Gaeta
 Marco di Carli (* 1985), deutscher Schwimmer
 Mario Carli (1888–1935), italienischer Schriftsteller
 Patricia Carli (* 1938), italo-französische Musikerin
 Sarah Carli (* 1994), australische Leichtathletin
 Siegfried Carli (1936–2020), italienischer Südtirolaktivist

Carli steht außerdem für:

 Fratelli Carli, italienisches Familienunternehmen